Варна́вский — русская и украинская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Варнавский, Алексей Дмитриевич (1957—2008) — советский и украинский футболист и тренер.
 Варнавский, Василий Фёдорович (1910—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Варнавский, Владимир Алексеевич (род. 1947) — народный депутат России, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1996—2001), председатель Законодательного Собрания Омской области (с 1994 года).
 Варнавский, Сергей Валерьевич (род. 1960) — советский хоккеист.